Quintessence est un album de compilation des meilleurs titres du groupe folk français La Bamboche, sorti en 1978 en disque vinyle et en CD.

Liste des titres

Références

Liens externes 

Album de La Bamboche
Compilation musicale sortie en 1978